Уаско (; ):

 Уаско — місто і морський порт у Чилі.
 Уаско - провінція в Чилі у складі області Атакама.
 Уаско - річка на півдні області Атакама в Чилі.

Див. також
 Васко